Андрей Дмитриевич Никитин (; ) — украинский футболист, вратарь. Известен по выступлениям за луганскую «Зарю» и донецкий «Металлург». После завершения активной карьеры игрока стал футбольным тренером.

Биография

Клубная карьера 
Андрей Никитин прошел футбольную школу в СДЮШОР «Заря». В 1990 году его перевели во взрослую команду луганского клуба. Очень скоро Андрей стал основным вратарем «луганчан».

Никитиным заинтересовался «Шахтёр» и в 1995 году ему предложили контракт. Однако в донецкой команде Андрей был только резервным голкипером и за три сезона отстоял в рамке всего 13 матчей. Однако за эти годы, Никитин стал обладателем кубка Украины и трижды серебряным призёром чемпионата страны.

В 1999 году решил сменить клуб и перешел к конкурентам «Шахтёра» в донецкий «Металлург», где дважды подряд становился бронзовым призёром чемпионата Украины. В 2004 году он присоединился к составу «Ильичевца», а в 2007-м вернулся в луганскую «Зарю», но провел там только 5 игр.

В декабре 2007 года Андрей решил завершить карьеру, однако в следующем году оказался в азербайджанском «Симурги», где провел один сезон и стал бронзовым призёром чемпионата Азербайджана.

Тренерская карьера 
После завершения игровой карьеры Андрей Никитин стал тренером вратарей дубля донецкого «Металлурга», а вскоре начал тренировать и основную команду до 2015 года. После чего перешёл на должность тренера вратарей дубля днепродзержинской «Стали».

С августа 2016 года занимал должность тренера вратарей клуба «Буковина». После отставки главного тренера Сергея Шищенка до назначения нового наставника, Андрей Дмитриевич занимался подготовкой команды к весенней части чемпионата. В новом тренерском штабе занимал прежнюю должность до окончания сезона.

На протяжении 2019 года работал тренером вратарей в молодежной и юношеской команде луганской «Зари», после чего перешел на аналогичную должность в основную команду.

Факты 
 В Высшей/Премьер лиге Украины провёл 244 матча.
 В Кубке Украины провел 33 матча.
 В  провёл 12 матчей.

Достижения

В качестве игрока 
 Обладатель Кубка Украины: 1996/97
 Серебряный призёр чемпионата Украины (3): 1996/1997, 1997/98, 1998/1999
 Серебряный призёр второй лиги СССР: 1991
 Бронзовый призёр чемпионата Украины (2): 2001/02, 2002/03
 Бронзовый призёр чемпионата Азербайджана: 2008/09

В качестве тренера 
как помощник главного тренера
 Финалист Кубка Украины: 2011/12

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Шахтёр-2»
Игроки ФК «Металлург» Донецк
Игроки ФК «Металлург-2» Донецк
Игроки ФК «Мариуполь»
Игроки ФК «Симург»
Футбольные тренеры Украины